Чжаоцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Чжао-цзун — двадцять другий імператор династії Тан (867—904).
 Чжаоцзун — десятий імператор династії Цзінь (1234).
 Чжаоцзун — останній імператор династії Південна Мін (1646—1662).

Храмові імена імператорів